(470) Килия () — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S и характеризуется крайне медленным вращением вокруг своей оси — свыше 12 суток (290 часов). Он был открыт 21 апреля 1901 года итальянским астрономом Луиджи Карнера в обсерватории Хайдельберг и назван в честь немецкого города Киль.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь городов